Guadalajara kan syfta på

 Guadalajara (film) – en mexikansk film från 1943

Geografi

Colombia

 Guadalajara de Buga – en stad i departementet Valle del Cauca

Mexiko 

 Guadalajara, Mexiko – stad och kommun  i Jalisco, 
 Guadalajara International Airport – flygplats
 Ejido Guadalajara, ort, Baja California, Mexicali,

Spanien 

 Provincia de Guadalajara, provins, Kastilien-La Mancha, 
 Guadalajara, Mexiko, Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Guadalajara, Mexiko – en stad i Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara,